Кукулевка (), село (до 2010 г. — посёлок),
Борковский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321780508. Население по переписи 2001 года составляет 82 (42/40 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Кукулевка находится между балками Поворотная и Сивощина, в 2-х км от села Джгун.

История 
 1685 — дата основания.
 1959 — изменение статуса на посёлок.
 2010 — изменение статуса на село.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Змиёвского района